Выборы в Законодательное собрание Калужской области седьмого созыва состоялись в Калужской области 13 сентября 2020 года в единый день голосования одновременно с выборами губернатора области.

Выборы 40 депутатов прошли по смешанной избирательной системе. 20 депутатов избирались по партийным спискам (пропорциональная система) для которых установлен 5%-й барьер, а распределение мест между списками происходило по формуле Д’Ондта. Другие 20 депутатов избирались по одномандатным округам (мажоритарная система), побеждает набравший большинство голосов. Срок полномочий — пять лет.

На 1 января 2020 года в области было зарегистрировано  избирателей, из которых около 37 % ( избирателей) в Калуге. На выборы по единому округу пришло  избирателей, таким образом явка составила 35,36 %.

По итогам выборов места распределились: «Единая Россия» — 29, КПРФ — 3, «Справедливая Россия» — 3, ЛДПР — 2, «Новые люди» — 2, «Партия пенсионеров» — 1. На первой сессии 24 сентября 2020 года депутаты выбрали председателем Геннадия Новосельцева («Единая Россия», избран по списку). Также депутаты наделили полномочиями члена Совета Федерации Александр Савин, который ранее являлся главным федеральным инспектором по Калужской области («Единая Россия», избран по списку).

Ключевые даты 
 * 11 июня 2020 года заксобрание Калужской области назначило выборы на 13 сентября 2020 года (единый день голосования), 15 июня решение было опубликовано
 17 июня опубликован расчёта числа подписей, необходимых для регистрации кандидата (следующие 3 дня после официальной публикации решения о назначении выборов)
 с 29 июня — период выдвижения кандидатов путём самовыдвижения (не ранее чем за 75 дней до дня голосования)
 с 22 июня по 15 июля — период выдвижения кандидатов от партий (не ранее чем через 7 дней и не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов)
 с 29 июня 2020 года — предоставление в избирком списков кандидатов как по одномандатным округам, так и по единому округу (не ранее чем за 75 дней до дня голосования)
 агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается за одни сутки до дня голосования
 по 31 июля до 18:00 — представление документов в избирательную комиссию для регистрации кандидатов (не позднее чем за 43 дня до дня голосования)
 с 15 августа по 11 сентября — период агитации в СМИ
 по 21 августа — проведение жеребьевки по определению порядка размещения партий в бюллетене (не позднее чем за 22 дня до дня голосования)
 12 сентября — день тишины
 13 сентября — день голосования

Регистрация кандидатов 
Для регистрации областных списков кандидатов партиям необходимо собрать подписи избирателей в количестве 0,5%.

Для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, необходимо собрать подписи избирателей в количестве 3%.

Кандидаты

По партийным спискам

По округам 
Калужская область разделена на 20 избирательных округов. Схема одномандатных избирательных округов была принята в январе 2019 года сроком на 10 лет. Ранее схема принималась в феврале 2015 года. Кандидаты в округах выдвигаются как партиями, так и путём самовыдвижения. Допускается одновременное выдвижение по одномандатному избирательному округу и по единому округу в составе областного списка кандидатов.

Всего было выдвинуто 108 кандидатов, но зарегистрировано 79 кандидатов.

Результаты

По партийным спискам 
По единому избирательному округу 5-процентный барьер преодолели 6 партий из 11.

По одномандатным округам

Источники

Ссылки 
 Избирательная комиссия Калужской области
 Выборы на сайте ЦИК РФ

Калужская область)
Калужская область
2020 год в политике России
Выборы в Калужской области
XXI век в Калужской области
2020-е годы в Калужской области